Bratske (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Norden der ukrainischen Oblast Mykolajiw mit etwa 5300 Einwohnern (2016). Bratske war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Bratske.

Geographie 
Bratske liegt 121 km nördlich vom Oblastzentrum Mykolajiw und 113 km südwestlich von Kropywnyzkyj am Fluss Mertwowod, einem 114 km langen, linken Nebenfluss des Südlichen Bugs. Der nächste Bahnhof liegt in 24 km Entfernung in Ljudmyliwka (ukrainisch ) und die nächstgelegenen Städte sind Wosnessensk 44 km südlich und Juschnoukrajinsk in derselben Entfernung westlich des Ortes.

Zur Siedlungsratsgemeinde gehören, neben Bratske, noch die Dörfer:
 Antonowe (ukrainisch ) mit etwa 430 Einwohnern
 Wyssoka Hora (ukrainisch ) mit etwa 200 Einwohnern
 Selenyj Jar (ukrainisch ) mit etwa 100 Einwohnern
 Kamjanuwatka (ukrainisch ) mit etwa 380 Einwohnern
 Nowoolexijiwka (ukrainisch ) mit etwa 20 Einwohnern
 Oseryniwka (ukrainisch ) mit etwa 130 Einwohnern.

Geschichte 
Gegründet als Kosakendorf zwischen 1760 und 1770 stammt die erste schriftliche Erwähnung aus dem Jahr 1788. Die Ortschaft wurde am 7. August 1941 von Truppen der Wehrmacht besetzt und am 19. März 1944 von Truppen der Roten Armee befreit.
Seit 1923 ist Bratske Rajonzentrum und hat seit 1956 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle: 1883–1916, ab 1959

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Mykolajiw
Gegründet in den 1760er Jahren
Ersterwähnung 1788
Rajon Wosnessensk